Данилов-Данильян — фамилия:
 Данилов-Данильян, Виктор Иванович (род. 1938) — российский учёный-экономист.